Le Championnat du monde des échecs 1995 (dit classique)  est organisé par la Professional Chess Association (PCA, Association professionnelle des échecs) en concurrence avec la Fédération internationale des échecs.
À New York, au World Trade Center, Garry Kasparov bat Viswanathan Anand sur le score de 4 victoires à 1 et treize parties nulles.

Cycle des candidats (1993-1995)

Tournoi de Groningue (1993) 
Les sept premiers du tournoi de Groningue (Pays-Bas) disputé en  sont qualifiés pour le tournoi des candidats, à savoir (dans l'ordre du classement):

auxquels se joint Nigel Short , vice-champion du monde du cycle précédent.

Matchs des candidats (1994-1995) 
Quarts de finale
Ils se déroulent en juin 1994 à New York, au meilleur des huit parties
 Adams - Tiviakov 4-4 (au départage en rapides: 3,5-2,5)
 Kamsky - Kramnik 4,5-1,5
 Short - Gulko 4-4 (au départage en rapides 2,5-1,5)
 Anand - Romanichine 5-2

Demi-finales
Elles se déroulent à Linares (Espagne) en , au meilleur des dix parties
 Anand - Adams 5,5-1,5
 Kamsky - Short 5,5-1,5

Finale des candidats
La finale a lieu à Las Palmas en mars 1995, au meilleur des 12 parties
 Anand - Kamsky 6,5-4,5

Tableau Synoptique

Le match pour le championnat du monde 
Il oppose le tenant du titre Garry Kasparov au challenger Anand. Il a lieu au World Trade Center de New York du 11 septembre au , au meilleur des vingt parties.

Anand tire les blancs pour les parties impaires.

Le déroulement fut le suivant :

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 Matchs PCA 1994-1995

1995
Echecs
Echecs 1995
1995 aux États-Unis